Khalaj steht für:
 Chaladschische Sprache, im Iran gesprochene Turksprache
 Melissa Khalaj, iranisch-deutsche Moderatorin und Sängerin